Сан-Паоло-д’Аргон () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 5309 человек (2008), плотность населения составляет 1033 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 24060. Телефонный код — 035.

Покровителями коммуны почитаются святой Мавр, празднование 15 января

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sanpaolodargon.bg.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики